Krabi kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Mali i Krrabit, berg, Shkodër prefektur,

Estland 

 Krabi, Estland, en by i Varstu kommun i landskapet Võrumaa,

Thailand 

 Krabi (provins), 
 Krabi, provinshuvudstad, 
 Krabi Airport, flygplats, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar